Antônio Nei Pandolfo, conhecido como Nei (10 de julho de 1961), é o atual Executivo de Futebol do Santa Cruz Futebol Clube, trabalhos anteriores foram acesso a série A com o  Esporte Clube bahia, Campeão Pernambucano e Campeão da Copa do Nordeste em 2014 no Sport Recife.  Nascido em Ribeirão Preto, Nei trabalhou como auxiliar técnico no Santos, sendo bi campeão Paulista 2006 e 2007, em 2009 No Palmeiras Campeão Paulista e classificação para a libertadores e em 2010, Campeão Mineiro no Atlético Mineiro, em 2010 retornou ao Santos, participando da Conquista da libertadores de 2011 e da Recopa em 2012, também sendo bi campeão Paulista 2011 e 2012 em 20013 foi para o Sport Club do Recife.

Naturais de Ribeirão Preto
Treinadores da Sociedade Esportiva Palmeiras